burrito – potrawa
 Igor Burnyszew – wokalista zespołu Burito